Фёдор Евецкий:
 Евецкий, Фёдор Орестович (1851—1909) — русский офтальмолог.
 Евецкий, Фёдор Степанович (ок. 1800 — ?) — славист, фольклорист, этнограф.